Josephinum oder Josefinum steht für die folgenden

Kliniken:
 Josefinum (Augsburg), Fachkrankenhaus im Augsburg-Oberhausen
 Josephinum (Wien), Teil der Medizinischen Universität Wien

Schulen:
 Collegium Josephinum in Bad Münstereifel, siehe Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium (Bad Münstereifel)
 Collegium Josephinum Bonn, römisch-katholische Privatschule des Redemptoristenordens
 Kolleg St. Josef (Ehingen) in Ehingen, das Internat des Bistums Rottenburg-Stuttgart
 Josefinum (Ellwangen), römisch-katholisches Missionsseminar
 Gymnasium Josephinum Hildesheim, römisch-katholische Privatschule
 Josefinum (Klagenfurt am Wörthersee), privates Sonderschulheim
 Lyzeum Konstanz, früher Collegium Josephinum
 Privatklinik Josephinum in München
 Josefinum, ehemaliges Knabeninternat in Volders, Tirol, siehe Ansitz Hauzenheim
 Francisco Josephinum, staatliche Landswirtsschaftsschule in Wieselburg, Niederösterreich
 Josefinum (Leoben), gemeinnützige Organisation in Leoben (gegründet: 1878)